Teiuș ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Teiuș, Stadt im Kreis Alba
 Teiuș (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Teiuș (Olt), Dorf im Kreis Olt